Het WTA-tennistoernooi van Wenen (officieel Wien Energie Grand Prix) van 2003 vond plaats van 9 tot en met 14 juni 2003 in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het was de 31e editie van het Austrian Open. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anna Smashnova was intussen getrouwd, en speelde nu onder de naam Pistolesi. Zij was het derde reekshoofd – zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Joegoslavische Jelena Dokić bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het zesde reekshoofd, Paola Suárez uit Argentinië, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de onge­plaatste Kroatische kwalificante Karolina Šprem in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Suárez wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Wenen op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de enige van 2003. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Petra Mandula en Patricia Wartusch kwamen niet voorbij de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Yan Zi en Zheng Jie.

De finale was een al-Chinese aangelegenheid. Het ongeplaatste duo Li Ting en Sun Tiantian won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Yan Zi en Zheng Jie in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Li had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Sun geen.

De Nederlandse Anousjka van Exel speelde samen met Elizabeth Schmidt (VS) – zij strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Wenen 2003
Wenen